

Persone 
 Alex Fiorio (1965) – pilota di rally e dirigente sportivo italiano
 Barbara Fiorio (1968) – scrittrice italiana
 Cesare Fiorio (1939) – ex dirigente sportivo italiano
 Flavio Fiorio (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Giorgia Fiorio, conosciuta anche con il solo nome di Giorgia (1967) – fotografa, cantante e attrice italiana
 Massimo Fiorio (1968) – politico italiano
 Massimo Fiorio (1977) – musicista e scrittore italiano
 Roberto Fiorio (1927–...) – calciatore italiano, di ruolo mezzala

Altro 
 Bivacco Cesare Fiorio – bivacchi nel comune di Courmayeur (AO), nel massiccio del Monte Bianco
 Caffè Fiorio – caffè storico di Torino
 Fiorio – conceria di Torino